María del Rosario Sanz Ruiz y Rey de Alonso (Lugo, 1927-Ciudad de México, 1993), conocida artísticamente como Rosario Dúrcal, fue una actriz y cantante española. Ostentó el título de marquesa de San Juan de Puerto Rico.

Biografía 
Nació el 1 de marzo de 1927 en la ciudad gallega de Lugo, en la calle Ronda de la Muralla. Fue bisnieta del primer marqués de San Juan de Puerto Rico, el general José Laureano Sanz y Posse, y tataranieta de quien fuera el ministro de Guerra y gentilhombre del rey Carlos IV, el general Laureano Sanz y Soto de Aferáin, también grande de España. Fue hija del general Luis Sanz y Rey, muerto en la guerra civil española durante la matanza de Paracuellos. Este, contrajo nupcias con Matilde Ruiz y Alonso, hija de un millonario madrileño, Alberto Ruiz, quien fuera el dueño y administrador de casinos en el sur de Francia, principalmente en Biarritz. Matilde, al quedar viuda y con Rosario de muy corta edad, comenzó a ejercer como pianista, dando conciertos en la sala Pleyel de París y demás salas de conciertos en la capital española, sin embargo, la posguerra fue la causa de su posterior migración al continente americano.

Primeros años 
Rosario estudia hasta el último nivel en el colegio para señoritas de Nuestra Señora de Loreto en el Barrio de Salamanca, compartiendo curso con Carmen Franco e hijas de los demás militares de la dictadura de Franco, muchos de ellos compañeros de su padre. Sus dones musicales comenzaron el coro del colegio, donde ella destacó por su voz lírica. Más tarde, realizó sus estudios en el Conservatorio de Madrid y en la Scala de Milán donde la apodaron la niña del Do super-agudo. 

El nombre artístico, "Durcal" se debe a la gran amistad que tenía su padre, Luis Sanz Rey, con los duques de Dúrcal en Granada, Fernando Sebastián de Borbón y Madán, nieto del rey Alfonso XIII.

Carrera 
En 1949, sale de Sevilla hacia Argentina para estrenar la ópera Maddame Butterfly de Giacomo Puccini en el teatro Colón en Buenos Aires. Comenzó a principios de 1950 con una compañía de teatro llamada Cabalgata a recorrer el continente americano hasta 1953 que permanece dos años en Cuba gracias al gran éxito que había tenido su voz. Poco tiempo después debutó en varias películas de la época del Cine de Oro mexicano junto a actores como Andrés Soler, Joaquín Pardavé entre otros. En 1959 filmó la segunda versión de la famosa zarzuela Las Leandras del maestro Alonso junto con el actor Enrique Rambal la cual se estrenaría cinco años después en Madrid y permanecería en cartelera por seis años más. En 1962 fue invitada por la administración de John F. Kennedy para cantar en La Casa Blanca y quien en agradecimiento le otorgó la llamada "rosa Kennedy", prendedor de coral, nombrado así por la madre del presidente. 

En 1961 nace su primer y único hijo, Luis Xavier Cavazos-Sanz, actor de melodramas mexicanos. La lucense, ante este éxito, regresó a España en 1966 presentándose en galas privadas, conciertos en la Zarzuela, plaza de España o el teatro de La Coruña. Más tarde, triunfa con su primer sencillo como cantante, "Carioca", posicionándose en los mejores éxitos del verano de 1973, compitiendo contra Julio Iglesias y los Bee Gees. Los demás años debutó en las llamadas galas de España y galas de invierno de Radio y Televisión española. Asimismo, se presentó en el teatro Olympia de París y en el Royal Albert Hall en Londres, donde, según las críticas, tuvo gran éxito con canciones como El Niño Judío, Meus Amores y Granada, de Agustín Lara. El diario ABC de Madrid la apodó en una de sus críticas como la "Dama de España". 

Más tarde, fue contratada por el Ayuntamiento de Lugo para actuar y ser homenajeada en el Bimilenario de la ciudad gallega, donde, por la gran amistad con el político y fundador de Alianza Popular, Manuel Fraga se le otorgó la Orden de la Vieira. 

A principios de la década de 1980 vuelve a América para cantar en programas televisivos de Miami y Nueva York para posteriormente retirarse del medio. 

Finalmente, muere en 1993 por un paro cardiaco fulminante. 

En 2018, su hijo, Luis Xavier, fue invitado una vez más por el Ayuntamiento de Lugo para homenajear a Rosario en la Semana de Cine, donde se comenzaron los trámites para nombrar una calle en su honor.

Distinciones 
 Enxebre Orde da Vieira

Referencias 

Cantantes de España
Nacidos en Lugo